

События 
 21 апреля — на линии IRT Flushing Line Нью-Йоркского метрополитена открыты станции:
 «103rd Street-Corona Plaza»
 «Junction Boulevard»
 «90th Street-Elmhurst Avenue»
 «82nd Street-Jackson Heights»
 «74th Street-Broadway»
 «69th Street-Fisk Avenue»
 «61st Street-Woodside»
 «52nd Street-Lincoln Avenue»
 «46th Street-Bliss Street»
 «40th Street-Lowery Street»
 «33rd Street-Rawson Street»

Родились 
 Арон Соломонович Гецкин — ленинградский архитектор, стоявший у истоков проектирования Ленинградского метрополитена (ум.1994).

Годы в истории метрополитена